Der Aufguss ist:
 Aufguss (Zubereitung), das Übergießen von Pflanzenteilen mit heißem Wasser 
 Aufguss (Sauna), das Begießen der heißen Steine des Saunaofens
Siehe auch: